A 29.ª edição do Giro de Itália Feminino (oficialmente: Giro d'Italia Internazionale Femminile ou também conhecido como Giro Rosa) se celebrou entre a 6 a 15 de julho de 2018 com início em Verbania e final na cidade de Cividale del Friuli na Itália. A carreira consistiu de um total de 10 etapas sobre um percurso de 970,29 km.

A carreira fez parte do UCI WorldTour Feminino de 2018 como concorrência de categoria 2.wwT do calendário ciclístico de máximo nível mundial, sendo a décimo quarta carreira de dito circuito e foi vencida pela ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten da equipa Mitchelton Scott. O pódio completaram-no a ciclista sulafricana Ashleigh Moolman-Pasio da equipa Cervélo Bigla e a ciclista australiana Amanda Spratt da equipa Mitchelton Scott.

Equipas 
Tomaram parte na carreira um total de 24 equipas convidadas pela organização, todos eles de categoria UCI Team Feminino, quem conformaram um pelotão de 165 ciclistas das que terminaram 130. A destacar a renúncia da Hitec Products-Birk Sport por problemas económicos pelo que pôde entrar a Movistar Women.

Percorrido

Desenvolvimento da carreira

1.ª etapa

2.ª etapa

3.ª etapa

4.ª etapa

5.ª etapa

6.ª etapa

7.ª etapa

8.ª etapa

9.ª etapa

10.ª etapa

Classificações finais 
As classificações finalizaram da seguinte forma:

Classificação geral (Maglia Rosa)

Classificação por pontos (Maglia Ciclamino)

Classificação da montanha (Maglia Verde)

Classificação das jovens (Maglia Bianca)

Classificação por equipas

Evolução das classificações

UCI WorldTour Feminino 
O  Giro de Itália Feminino outorga pontos para o UCI WorldTour Feminino de 2018, incluindo a todas as corredoras das equipas nas categorias UCI Team Feminino. As seguintes tabelas mostram o barómetro de pontuação e as 10 corredoras que obtiveram mais pontos:

Ver também 
 Giro d'Italia de 2018

Ligações externas 

 Página oficial
 

UCI WorldTour Feminino de 2018
2018
Desporto na Itália em 2018